Shimo peut faire référence à :

Nom commun 
 Shimo, mot swahili qui signifie puits.

Toponyme 

 Shimo-Kitazawa, quartier de Setagaya à l'ouest de Tokyo ;
 , ancien village situé dans le district d'Imizu, dans la préfecture de Toyama, au Japon. Il est aujourd’hui intégré à la ville d'Imizu depuis 2005 ;
 Shimo, station du métro sur la ligne Namboku dans l'arrondissement de Kita à Tokyo.

Patronyme 

  (-), écrivaine canadienne ;
  (1962-), scénariste d'anime japonais.

Divers 
 Shimo, village caché de fiction au Pays du Gel dans le shōnen manga japonais Naruto écrit et dessiné par Masashi Kishimoto.

Patronyme japonais